Сборная Великобритании по теннису в Кубке Дэвиса — национальная мужская сборная команда, представляющая Великобританию (до 1912 года — Британские острова) в Кубке Дэвиса, наиболее престижном соревновании национальных мужских теннисных сборных. Одна из первых двух команд (вместе со сборной США), принявших участие в розыгрыше этого приза и десятикратный его обладатель (в последний раз в 2015 году).

История 
В 1900 году команда британских теннисистов получила вызов на матч от соперников из США. Хотя в предшествующие годы британские визитёры убедительно побеждали на американских кортах, на этот раз команда козяев во главе с Дуайтом Дэвисом взяла верх и завоевала первый Кубок вызова, в будущем получивший сначала неофициальное, а затем и официальное название «Кубок Дэвиса».

В 1902 году американцам снова удалось обыграть британскую сборную, несмотря на участие в ней Реджинальда и Лоуренса Дохерти, однако уже со следующего года британцы завладели кубком на четыре года подряд. Три раза за это время они обыгрывали американцев и один раз бельгийцев, прежде чем проиграть команде Австралазии. В 1912 году в Мельбурне сборная Британских островов прервала серию из пяти подряд побед сборной Австралазии в финалах, завоевав кубок также в пятый раз. В этой встрече за сборную играли четырёхкратный олимпийский призёр Чарльз Диксон и ирландский теннисист, действующий чемпион Австралазии Джеймс Сесил Парк. В следующем году британцы уступили титул американцам, за которых выступали Морис Маклафлин и Ричард Норрис Уильямс.

Новая серия успехов сборной Великобритании началась в 1930-е годы, когда в её составе играли Фред Перри и Банни Остин. Если в 1931 году британцы ещё проиграли раунд вызова французам, почти безраздельно господствовавшим в тот момент в мировом теннисе, то в 1933 году им удалось прервать серию из шести французских побед в финалах, и после этого они уже сами отстаивали титул три раза подряд — дважды против США (в том числе после победы «всухую» в 1935 году) и один раз против Австралии. Только в 1937 году они, уже в отсутствие перешедшего в профессиональный теннис Перри, проиграли американцам во главе с будущим обладателем Большого шлема Доном Баджем.

Этот финал оказался последним для британцев на следующие 40 лет. Только в 1978 году им снова удалось дойти до финального матча после выигрыша Европейского зонального турнира и победы в межзональном матче над Австралией, но в финале они сумели взять только одно очко против звёздной команды США, где выступали Джон Макинрой, Стэн Смит и Боб Лутц.

В последние десятилетия команда Великобритании не входит в число фаворитов Кубка Дэвиса. С момента формирования Мировой группы и до 2014 года включительно британцы провели в ней только 12 сезонов и одержали всего 4 победы. В остальное время они играли в 1-й, а иногда даже во 2-й Европейско-африканской группе. Наихудшее положение они занимали в 1995 и 2010 годах, когда после проигрыша в первом матче 2-й Европейско-африканской группы им пришлось играть переходные матчи с командами Монако и Турции за право в ней остаться на следующий год. Только в 2015 году британской сборной удалось одержать три победы подряд в Мировой группе (то есть почти столько же, сколько за всё предыдущее время выступлений в ней) — над командами США, Франции и Австралии — и после 37-летнего перерыва получить право на участие в матче за главный трофей турнира.

Участие в финальных матчах Кубка Дэвиса

Статистика и рекорды

Команда 
 Сезонов в турнире — 105 (151—95)
 Сезонов в Мировой группе — 15 (10—14)
 Чемпионских званий — 10 (1903—1906, 1912, 1933—1936, 2015)
 Финалов — 9 (1901, 1902, 1907, 1910, 1913, 1920, 1931, 1937, 1978)
 Самая длинная серия побед — 10 (1933—1937, включая победы над командами США — трижды, Австралии — дважды, Испании, Финляндии, Италии, Чехословакии и Франции и четыре завоёванных Кубка Дэвиса)
 Самая крупная победа — 5:0 по играм, 15:0 по сетам, 90:16 по геймам (Великобритания — , 1925 год)
 Самый длинный матч — 15 часов 1 минута ( — Великобритания 3:2, 2003 год)
 Наибольшее количество геймов в матче — 274 (Великобритания —  3:2, 1963 год)
 Самая длинная игра — 3 часа 56 минут ( Дэниел Эванс —  Дмитрий Турсунов 4:6, 7:65, 4:6, 7:5, 4:6, 2013 год)
 Наибольшее количество геймов в игре — 95 ( Питер Кёртис/Марк Кокс —  Вильгельм Бунгерт/Кристиан Кюнке 8:10, 19:17, 11:13, 6:3, 2:6, 1969 год)
 Наибольшее количество геймов в сете — 42 ( Майк Сангстер/Бобби Уилсон —  Ян-Эрик Лундквист/Ульф Шмидт 22:20, 6:4, 6:3, 1963 год)

Игроки 
 Наибольшее количество сезонов в сборной — 13 (Грег Руседски)
 Наибольшее количество матчей — 34 (Бобби Уилсон)
 Наибольшее количество игр — 65 (Майк Сангстер, 43—22)
 Наибольшее количество побед в играх — 45 (Фред Перри, 45—7)
 В одиночном разряде — 36 (Банни Остин, 36—12)
 В парном разряде — 25 (Бобби Уилсон, 25—8)
 В составе одной пары — 11 (Майк Сангстер / Бобби Уилсон, 11—3)
 Самый молодой игрок — 17 лет и 294 дня (Энди Маррей, 4 мая 2005)
 Самый возрастной игрок — 48 лет и 294 дня (Колин Грегори, 17 мая 1952)

Состав в сезоне 2022 года 
 Энди Маррей
 Кэмерон Норри
 Нил Скупски
 Джо Солсбери
 Дэниел Эванс

Капитан — Леон Смит.

Недавние матчи

Групповой этап, 2022

Примечания

Ссылки 
 
 Кубок Дэвиса на сайте Ассоциации лаун-тенниса Великобритании 

Великобритании
Великобритании
Теннис
Теннис в Великобритании